Brian Young est un historien canadien.
 Brian Young est un joueur de la ligue nationale de football.
 Brian Young est le batteur du groupe Fountains of Wayne.
 Brian Young est un ancien joueur canadien de hockey sur glace.
 Brian Young est un ancien magistrat des Îles Pitcairn.
 Brian Young est un scénariste américain.